Kazuya Yamada
  Tetsuya Yamaguchi
  Yousuke Yamakawa
  Takehiro Yamamoto
  Youichi Yamamoto
  Morisuka Yamashita
  Kazuaki Yamashita
  Fuyuki Yamazaki
  Shunji Yatsushiro
  Ryuji Yokoe
  Toshimi Yorino
  Kenichi Yoshida
  Lewis Young
  Paul Young
  Yasuharu Yuzawa
  Sharol Yuzi

Y